IXQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kamalpur (India)